Název Tyršovo nábřeží má více ulic v různých městech, městysech a obcích České republiky nebo Slovenské republiky:

 Tyršovo nábřeží (Bratislava): je ulice (nábřeží) a současně název přilehlého parku v Bratislavě, Slovenská republika.
 Tyršovo nábřeží (Hradec nad Moravicí): je ulice ve městě Hradec nad Moravicí, okres Opava, Moravskoslezský kraj.
 Tyršovo nábřeží (Ledeč nad Sázavou): je ulice ve městě Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.
 Tyršovo nábřeží (Pardubice): je ulice ve městě statutárním městě Pardubice, Pardubický kraj.
 Tyršovo nábřeží (Sázava): je ulice ve městě Sázava, okres Benešov,  Středočeský kraj.
 Tyršovo nábřeží (Trhové Sviny): je ulice ve městě Trhové Sviny,  okres České Budějovice, Jihočeský kraj.
 Tyršovo nábřeží (Zlín): je ulice ve statutárním městě Zlín, Zlínský kraj

Související články 
 Tyršova
 Tyršovo náměstí